Baraże o grupę światową Pucharu Davisa 2016 – baraże o awans do grupy światowej Pucharu Davisa 2016. Mecze barażowe zostały rozegrane pomiędzy 18–20 września 2015.

W barażach brało udział osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej Pucharu Davisa 2015 oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych. Zespoły, które wygrały swoje pojedynki, uzyskały prawo startu w Grupie Światowej Pucharu Davisa 2016, zaś przegrani zostali zdegradowani do grup strefowych.

Uczestniczące reprezentacje

Wyniki 
Losowanie odbyło się 21 lipca 2015 roku w Londynie.

Indie – Czechy

Szwajcaria – Holandia

Rosja – Włochy

Uzbekistan – Stany Zjednoczone

Kolumbia – Japonia

Dominikana – Niemcy

Brazylia – Chorwacja

Polska – Słowacja

Przypisy

Bibliografia 
 

baraże o grupę światową